Неизвестный — название нескольких фильмов:
 Неизвестный (фильм, 1927) — немой фильм Тода Броунинга.
 Неизвестный (фильм, 1946) — фильм Генри Левина (США).
 Неизвестный (фильм, 1964) — фильм Витольда Лесевича (Польша).
 Неизвестный (фильм, 2007) — фильм Орельена Вернес-Лермюзьо.
 Неизвестный (фильм, 2011) — фильм Жауме Серра.
 Неизвестный (фильм, 2017) — российский фильм.